Jurij A. Vasiljev, eigentlich Juri Andrejewitsch Wassiljew (* 26. Mai 1947 in Leningrad, UdSSR), ist ein russischer Theaterpädagoge, Schauspieler und Regisseur.

Werdegang 
Jurij Vasiljev wurde 1947 in Leningrad als Sohn von Wassiljewa Serafima Wassiljewna geboren. Im Jahr 1962 nahm er eine Arbeit in der Leningrader Papier-Spinnerei-Fabrik „Wiedergeburt“ auf. Parallel bildete er sich bei der Mittlere-Abend-Arbeiter-Bildungsschule Nr. 64 weiter. Im Jahr 1968 wurde er an der Staatlichen Leningrader Hochschule für Theater, Musik und Kinematographie angenommen, wo er 1972 den Abschluss mit der Qualifikationsbezeichnung „Schauspieler für Sprechbühne und Film“ erhielt.  Vasiljev arbeitete für ein Jahr als Schauspieler am A.S. Puschkin-Schauspielhaus in Pskow und wurde dann zum Militärdienst bei den Streitkräften der UdSSR abberufen. Im Jahr 1975  erhielt er die Stelle eines Aspiranten auf das Lehramt für die Bühnensprache an der Staatlichen Leningrader Hochschule für Theater, Musik und Kinematographie (der heutigen Staatlichen Akademie der Bühnenkünste St. Petersburg). Seit 1976 lehrt er an der  Staatlichen Akademie der Bühnenkünste St. Petersburg. Seit 1989 bietet er regelmäßig Workshops und Meisterklassen an verschiedenen Schauspielschulen und Universitäten in Europa und Asien an. Im Jahr 2001 erhielt er die Professur für Bühnensprache an der Russischen Staatlichen Hochschule für Bühnenkünste. Im Jahr 2019 übernahm er die künstlerische Leitung bei der  Jurij-Vasiljev-Akademie in Waldheim, Sachsen.

Künstlerisches und pädagogisches Wirken 
Im Zuge seiner Lehrtätigkeit  entwickelte er eine Methode, Stimme und Sprechweise  mit dem  menschlichen Wesen in seiner Physis und Psyche, in seiner Vorstellungskraft und Weltbezogenheit in Einklang zu bringen und so in ihrer Natürlichkeit und Ausdrucksfähigkeit zu vervollkommnen. 

Er führte Regie bei über 70 Inszenierungen in Russland, Europa und Asien, bezeichnet sich als Spezialist für die Werke Anton Tschechovs und Kenner der russischen Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts.

Jurij Vasiljev ist Autor von diversen Fachartikeln und zwei auf deutsch erschienenen Monographien: „Imagination – Bewegung – Stimme“ (2000) und  „E(Stimme) =  m(Bewegung) mal  v(Atem)“ (2002).

Auszeichnungen 
 2006: ordentliches Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften
 2007: verdienter Kunstschaffender der Russischen Föderation

Einzelnachweise 

Theaterregisseur
Theaterschauspieler
Theaterpädagoge
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1947
Mann